Biserica Ortodoxă din Moldova se poate referi la:

Biserica Ortodoxă din Republica Moldova – Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove, structură eclezială ce aparține Patriarhiei Moscovei
Biserica Ortodoxă Autonomă a Basarabiei (Mitropolia Basarabiei), structură eclezială ce aparține Patriarhiei Române
Mitropolia Moldovei și Bucovinei, cu sediul la Iași – mitropolie aflată în componența Bisericii Ortodoxe Române

Vezi și 
Biserica Ortodoxă (dezambiguizare)